Педро Хосе Мендез има више значења:

 Педро Хосе Мендез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез, Ла Пиједра (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез, Сан Педро де лос Гутијерез (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Педро Хосе Мендез (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику